Белгрейд (от Белград ) може да се отнася за:
 Белгрейд, град в САЩ, щата Мейн;
 Белгрейд, град в САЩ, щата Минесота;
 Белгрейд, град в САЩ, щата Минесота;
 Белгрейд, град в САЩ, щата Мисури;
 Белгрейд, град в САЩ, щата Монтана;
 Белгрейд, град в САЩ, щата Небраска;
 Белгрейд, град в САЩ, щата Северна Каролина;
 Белгрейд, град в САЩ, щата Тексас.